Сен-Жан-де-Тюра́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 12 км на південний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 503,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-де-Тюрак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Тюрак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна